Harrenberg ist der Name folgender Orte:

 Harrenberg (Epfendorf), Ortsteil von Epfendorf, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Harrenberg (Sulzbach an der Murr), Ortsteil von Sulzbach an der Murr, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg